Athamanta multiflora är en flockblommig växtart som beskrevs av John Sibthorp och James Edward Smith. Athamanta multiflora ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
multiflora